Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek, esetleg fognak közlekedni 59-es, továbbá 59A, 59B jelzésű villamosok:

Magyarország 

 59-es villamos (Budapest)
 59A villamos (Budapest)
 59B villamos (Budapest)

Ausztrália 

 59-es villamos (Melbourne)

Csehország 

 59-es villamos (Prága)megszűnt